Фильм «Второе дыхание»:
 «Второе дыхание» (1966) — Франция, режиссёр Жан-Пьер Мельвиль.
 «Второе дыхание» (1971) — СССР, режиссёр Исаак Шмарук.
 «Второе дыхание» (1992) — США, режиссёр Бибан Кидрон.
 «Второе дыхание» (2007) — Франция, режиссёр Ален Корно (ремейк фильма 1966 года).
 «Второе дыхание» (2008) — Россия, режиссёр Михаил Туманишвили (другое название фильма «Рубеж атаки»).